Любка дволиста — рослина роду Platanthera.
 «Любка дволиста» — нейзильберова монета НБУ номіналом 2 грн.
 «Любка дволиста» — срібна монета НБУ номіналом 10 грн.